La Lliga de Campions de la UEFA 2004–05 fou l'edició número 50 de la història de la competició i la 13a sota el nom de Lliga de Campions. El FC Porto defensava el títol aconseguit en l'edició anterior. El campionat va ser guanyat pel Liverpool FC en una final molt disputada davant de l'AC Milan, després de remuntar un 0-3 en contra a la mitja part i de derrotar-lo pel llançament de penals.

Fase de classificació

Primera ronda de classificació 

|}

Segona ronda de classificació 

|}

Tercera ronda de classificació 

|}

 L'anada acabà 1:2 pel Maccabi Tel-Aviv però li fou atorgat 0:3 per alinear el PAOK un jugador suspès.

Fase de Grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Vuitens de final

Quarts de final

Semifinals

Final 

Lliga de Campions
Competicions futbolístiques del 2004
Competicions futbolístiques del 2005